Gong – strumento musicale
 Gong – gruppo di rock progressivo
 Gong – titolo nobiliare cinese, grosso modo equivalente a quello di duca
 Gong – nome colloquiale della città australiana di Wollongong
 GONG (Global Oscillations Network Group) – gruppo di ricerca che studia la struttura e le dinamiche del Sole
 Gong – mensile italiano del passato
 21523 GONG – asteroide

Persone
Gong Li (1965) – attrice cinese naturalizzata singaporiana
Gong Lijiao (1989) – pesista cinese
Gong Luming (1957) – ex cestista e allenatore di pallacanestro cinese
Gong Maoxin (1987) – tennista cinese
Gong Qiuxia (1918-2004) – cantante e attrice cinese
Gong Xiangyu (1997) – pallavolista cinese
Gong Xiaobin (1969) – ex cestista e allenatore di pallacanestro cinese
Gong Yoo (1979) – attore sudcoreano